Palmview ist der Name einer Ortschaft in den Vereinigten Staaten:

 Palmview (Texas), eine Stadt im US-Bundesstaat Texas

Palmview  ist ein Gebiet in Australien:

 Palmview (Queensland), ein Gebiet in der Region Sunshine Coast, im australischen Bundesstaat Queensland